Classe Typhoon – classe di SSBN della Marina sovietica e Marina russa
 Typhoon Weapon System – tipo di Close-In Weapon System prodotto dalla israeliana Rafael Advanced Defense Systems
 Eurofighter Typhoon – caccia multiruolo europeo
 Hawker Typhoon – cacciabombardiere britannico della seconda guerra mondiale
 Piaggio Typhoon – scooter prodotto dalla Piaggio da 50cc
 Typhoon – gruppo musicale sudcoreano
 Typhoon – wrestler statunitense
 Typhoon – personaggio dei fumetti DC Comics
 Typhoon – videogioco del 1987 per sala giochi e computer della Konami o della Imagine
 Typhoon – videogioco del 1987 per Amiga e Atari ST della Kingsoft